Parasteatoda är ett släkte av spindlar som beskrevs av Archer 1946. Parasteatoda ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Klotspindlar
Parasteatoda